KPZ je zkratka, která může mít následující významy:
 krabička poslední záchrany – krabička s předměty, které se hodí při pobytu v přírodě
 krajinná památková zóna – území evidované v ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP), který spravuje Národní památkový ústav
 komunitou podporované zemědělství